Вагенинген () — город на северо-западе Суринама, расположенной в прибрежной зоне округа Никкери. По статистическим данным на 2012 год население составляет 4765 чел. Город является сельскохозяйственным и курортным центром.

Описание 
Город Вагенинген находится примерно в 54 километрах от Ньив-Никкери, главного города округа Никкери и 203 км от Парамарибо, столицы Суринама.
Вагенинген крупный сельскохозяйственный центр Суринама. Рисоводство является основным профилем сельского хозяйства в данном регионе. Город стоит на реке Никкери на берегу которой построен порт. Существует также взлетно — посадочная полоса для небольших самолетов. В Вагенингене есть отделение полиции, административные здание и больница.

Примечания

Литература 
 C.F.A. Bruijning en J. Voorhoeve (red.): Encyclopedie van Suriname, Amsterdam en Brussel 1977, pp. 364—365 en 659, B.V. Uitgeversmaatschappij Argus Elsevier, ISBN 9010018423

Города Суринама